El Rieral és una entitat de població del municipi de Massanes, a la comarca de la Selva. En el cens de 2006 tenia 188 habitants.

Geografia de Massanes